Salée peut désigner :
 un adjectif en langue française, qui se rapporte à tout élément contenant du sel ;

Divers

Patronyme 

 Catherine Salée, une actrice belge.

Toponyme 

 , page d'homonymie.
 
 , page d'homonymie.

Voir aussi 
 
 
Patronyme belge